— острів в Австралії.
 Стід Боннет (1688—1718) — англійський пірат.
 Грем Боннет ( 1947) — англійський рок-вокаліст.
 Боннет-Плум — річка на північному заході Канади в Юконі, притока річки Піл.

Див. також 
 Бонет
 Бонне